Според данни на Федералната статистическа служба броят на живородените в Русия през 2015 година е 1 944 136, и има 13.27 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според данни на Федералната статистическа служба:

Численост на живородените

Коефициент на раждаемост 

Коефициент на раждаемост през годините, по субекти на Руската федерация, според данни на Федералната статистическа служба (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост 

Тотален коефициент на плодовитост през годините по субекти на Руската федерация според Федералната статистическа служба:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Русия

Източници

Външни препратки 

Население на Русия
Русия